Вернон () — название многих населенных пунктов, а также распространенные фамилия и имя.

Топонимы

Греция 
 Вернон — горы.

Канада 
 Вернон — город в южной части региона Британская Колумбия, Канада.

Франция 
 Вернон — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Вернон (Вьенна) в департаменте Вьенна
 Вернон — город и коммуна во Франции, в регионе Верхняя Нормандия

США 
 Вернон — город в штате Алабама
 Вернон — город в штате Вермонт
 Вернон — город в штате Висконсин
 Вернон — город в штате Иллинойс
 Вернон — город в штате Индиана
 Вернон — город в штате Калифорния
 Вернон — озеро в Калифорнии
 Вернон — город в штате Колорадо
 Вернон — город в штате Коннектикут
 Вернон — приход в штате Луизиана
 Вернон — тауншип в штате Миннесота
 Вернон — город в штате Мичиган
 Вернон — тауншип в округе Изабелла штата Мичиган
 Вернон — тауншип в округе Шайавасси штата Мичиган
 Вернон — тауншип в штате Нью-Джерси
 Вернон — город в штате Нью-Йорк
 Вернон — деревня в штате Нью-Йорк
 Вернон — тауншип в округе Крофорд штата Огайо
 Вернон — тауншип в округе Сайота штата Огайо
 Вернон — тауншип в округе Трамбулл штата Огайо
 Вернон — город в штате Оклахома
 Вернон — община в городе Портланд штата Орегон
 Вернон — город в штате Техас
 Вернон — город в штате Флорида
 Вернон — город в штате Юта
 Вернон — административно-территориальный округ в штате Луизиана, США.

Округа

Персоналии 
Фамилия
 Вернон, Аннабель (род. 1982) — британская гребчиха.
  (1916—1978) — австралийский драматург и сценаристка.
  (род. 1958) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1996—1999).
  (1937—1996) — американский радиодиджей, член Зала славы Международной ассоциации музыки блюграсс (с 2004).
  (1862—1951) — британский крикетчик, политик и банкир, член Палаты общин (1893—1906).
  (1834—1920) — британский политик, член Палаты общин от Восточного Вустершира (1861—1868).
  (1605—1676) — английский политик, член Палаты общин от Шропшира (1660—1661) и Западного Лу (1661—1677), сын Роберта Вернона (1577—1625).
  (1835—1909) — британский политик, член Палаты общин от Южного Эйршира (1886—1892), сын Роберта Вернона (1800—1873).
  (1748—1822) — французский епископ, член Конвента.
  (род. 1981) — американский музыкант, лидер инди-фолк-группы Bon Iver.
 Вернон, Джеймс:
  (1646—1727) — английский политик, государственный секретарь Южного (1698—1699) и Северного (1702) департаментов.
  (1677—1756) — английский политик и дипломат, член Палаты общин (1708—1710), посол в Дании (1702—1707).
  (1918—2008) — американский бейсболист и тренер, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Вашингтон Сенаторз».
  (1899—1963) — англиканский священник, епископ Мадагаскара (1940—1950).
 Вернон, Джон:
  (1918—1981) — ирландский футболист, обладатель Кубка Северной Ирландии в составе клуба «Белфаст Селтик» (1941, 1943).
  (1929—2019) — австралийский легкоатлет, чемпион Австралии по прыжкам в высоту (1953—1954).
 Вернон, Джон (настоящее имя Адольфус Раймондус Вернон Агопсович; 1932—2005) — канадский актёр.
  (1661—1735) — английский политик, член Палаты общин (1698—1700, 1702—1705, 1713—1715).
  (род. 1945) — британская легкоатлетка, чемпионка Игр Британского Содружества наций по бегу с барьерами на 100 м (1974).
  (также Дай Вернон; 1894—1992) — канадский фокусник, лауреат премии Академии магических искусств фокуснику года (1968).
  (род. 2000) — британский велогонщик, чемпион мира в командной гонке преследования на треке (2022).
  (1880—1973) — британский гребец, победитель Королевской регаты Хенли в четвёрках без рулевого (1909, 1911).
 Вернон, Кейт (род. 1961) — канадская актриса.
  (1907—1987) — американский юрист, генеральный прокурор штата Юта (1949—1953).
 Вернон, Конрад (род. 1968) — американский актёр озвучивания, аниматор и режиссёр.
 Вернон, Констанс (1939—2013) — немецкая балерина.
  (1839—1907) — британский инженер-строитель, обладатель медали Телфорда Института инженеров-строителей (1885—1886).
  (1800—1957) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Карлтон» и «Южный Мельбурн».
  (1798—1860) — британский политик, член Палаты общин от Чатема (1853—1857) и Беркшира (1859—1860).
 Вернон, Майкл:
 Вернон, Майк (род. 1963) — канадский хоккеист.
  (род. 1944) — британский музыкальный продюсер, лауреат Британской премии в области блюза за общие достижения (2013).
  (род. 1988) — американский драматург и композитор, лауреат премии Люсиль Лортел Лиги внебродвейских театров и продюсеров за лучший мюзикл (2018).
  (род. 1971) — ямайский бегун, чемпион Центральной Америки и Карибского бассейна по бегу на 800 м (1995).
  (род. 1985) — австралийская триатлонистка, чемпионка Австралии по бегу на 10 000 м (2008) и Океании по кроссу на 8 км (2009).
  (род. 1953) — американский информатик, лауреат премии тематической группы Ассоциации вычислительной техники SIGMETRICS за достижения (2019).
  (род. 1990) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Майами Долфинс», «Нью-Йорк Джайентс» и «Кливленд Браунс».
  (род. 1973) — американская писательница.
 Вернон, Ричард:
  (ок. 1390—1451) — английский политик, спикер Палаты общин (1426).
  (1678—1725) — британский политик и дипломат, член Палаты общин от боро Монаган (1703—1713), посланник к королю Польши и курфюрсту Саксонии (1715—1718).
  (1726—1800) — британский конезаводчик и политик, член Палаты общин (1754—1790).
  (1878—1954) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Коллингвуд» (1910).
  (род. 1945) — канадский политолог, лауреат премии К. Б. Макферсона Канадской политологической ассоциации (1998).
  (1953—2006) — американский оперный певец (бас), член труппы «Метрополитен-опера» (с 1981).
 Вернон, Ричи (род. 1987) — шотландский регбист.
 Вернон, Роберт:
  (1577—1625) — английский политик, член Палаты общин от Шропшира (1621—1622), отец Генри Вернона.
  (ур. Роберт Вернон Смит; 1800—1873) — британский чиновник, министр по военным вопросам (1852), председатель Контрольного совета Индии (1855—1858), отец Гревилла Вернона.
  (1934—2016) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Фицрой».
  (род. 1924) — американский писатель-фантаст.
 Вернон, Рой (1937—1993) — валлийский футболист.
  (1913—1999) — американский экономист, директор Уэтерхедского центра по международным отношениям Гарвардского университета (1973—1978), член Американской академии искусств и наук (с 1964).
  (род. 1983) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландской лиги в составе клуба «Абердин» (2014).
  (1683—1737) — американский серебряных дел мастер, чьи работы входят в частности в собрание музея «Метрополитен».
 Вернон, Томас:
  (1654—1721) — английский юрист и политик, член Палаты общин от Вустершира (1715—1721), троюродный брат Томаса Вернона (1724—1771).
  (1724—1771) — британский политик, член Палаты общин от Вустера (1746—1761).
  (ок. 1824—1872) — британский гравёр, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
  (1882—1975) — британский политик, член Палаты общин от Далича (1945—1951).
  (1846—1914) — британский и австралийский архитектор, ряд работ котого включены в список культурного наследия Содружества наций.
  (также известна как Т. Кингфишер; род. 1977) — американская писательница-фантастка и художница-иллюстратор, лауреат премии «Хьюго» за комикс (2012), короткую повесть (2017) и рассказ (2021).
 Вернон, Фредерик-Шарль Виктор де (1858—1911) — французский скульптор, гравер, медальер.
 Вернон, Фрэнсис:
  (ок. 1637—1677) — английский путешественник, член Королевского общества (с 1672).
  (1715—1783) — британский политик, член Палаты общин от Ипсвича (1762—1765).
  (ок. 1683—1762) — британский политик, член Палаты общин от Чиппинга-Уайкомба (1731—1734, 1735—1741) и Рипона (1747—1761).
  (род. 1998) — канадский волейболист, бронзовый медалист Мировой лиги (2017), финалист чемпионата Польши в составе клуба «Оницо Варшава» (2019).
 Вернон, Эдвард:
 Вернон, Эдвард (1684—1757) — британский адмирал.
  (1723—1794) — британский военный моряк, главнокомандующий Королевским ВМФ на Медуэе и в Норе (1775—1776) и в Ост-Индии (1776—1780).
 Вернон, Эмиль (1872—1920) — французский художник.
 Вернон, Энди (род. 1986) — британский бегун.
 Вернон, Энтони (Антонио Казале; род. 1936) — итальянский актёр.

 Венейблс-Вернон, Джордж:
  (1709—1780) — британский политик, член Палаты общин от Личфилда (1731—1747) и Дерби (1754—1762).
  (1735—1813) — британский политик, член Палаты общин от Уэбли (1757—1761), Брамбера (1762—1768) и Гламорганшира (1768—1780).
  (1803—1866) — британский политик, член Палаты общин от Дербишира (1831—1835).
  (1854—1898) — британский политик, капитан Корпуса офицеров почётного эскорта (1892—1894).
  (1801—1880) — британский политик, член Палаты общин от Острова Уайт (1852—1857), сын Эдварда Венейблса-Вернона-Харкорта.
  (1757—1847) — англиканский священник, епископ Карлайла (1791—1807) и архиепископ Йоркский (1808—1847).
 Гэ де Вернон, Симон Франсуа (1760—1822) — французский генерал.
 Харкорт-Вернон, Гренвилл:
  (1792—1879) — британский политик, член Палаты общин (1815—1820, 1832—1847), сын Эдварда Венейблса-Вернона-Харкорта.
  (1816—1861) — британский политик, член Палаты общин от Ньюарка (1852—1857), сын Гренвилла Харкорта-Вернона (1792—1879).

Имя
 Вернон (, имя при рождении Чхве Хансоль ()) — корейский рэпер, вокалист и танцор из группы Seventeen.

Персонажи 
 Вернон Дурсль — персонаж серии романов о Гарри Поттере

Другое 
 HMS Warrior — броненосец британского королевского флота (с 1904 года назывался Vernon III)